Regrese nebo regres (lat. regressus, od regredior, ustupuji) může označovat:

 Nekonečný regres (lat. regressus ad infinitum) – vzniká tehdy, když se nějaké tvrzení P1 opírá o P2 a obecně tvrzení Pn o Pn+1. Aristotelés považoval nekonečný regres v argumentaci za vyvrácení takového tvrzení. Nekonečný regres se formálně podobá rekurzivně definované nekonečné řadě a rekurzivní funkci. Příkladem jakéhosi nekonečného regresu je například problém kontroly: úředníky musí kontrolovat kontrolor, což je ovšem také úředník a musí se tedy kontrolovat.
 Regres (právo) – právo na náhradu plnění, které bylo poskytnuto za jinou osobu, jež byla jinak povinna plnit, například v případě ručení. Tak například v oblasti zdravotního pojištění se jako regresy označují peněžní náhrady za již poskytnutou zdravotní péči a léčiva, které zdravotní pojišťovna dodatečně vymáhá na tom, kdo autonehodu, pracovní úraz, onemocnění či poranění svým trestným činem nebo jinak prokazatelně zavinil.
 Regrese nemoci – stav, kdy nemoc ustoupila a vykazuje jen lehčí příznaky, může se však zase vrátit jako recidiva nemoci.
 Regresní hypnóza – pojem, který v alternativních terapeutických směrech označuje vracení se do minulosti, případně i před dobu narození do minulých životů, jak činí reinkarnační terapie (progresní hypnóza naopak označuje posun do budoucnosti a případně i do budoucích životů). Pojem vznikl a historicky vychází z regresní terapie v kombinaci s hypnózou.
 Softwarová regrese – stav, kdy úpravou zdrojového kódu přestane fungovat něco, co do úpravy fungovalo v pořádku. Tomu má předcházet regresní testování, podle udržované sady regresních testů
 Regrese (psychologie) – klasický pojem freudovské psychoanalýzy, později užívaný i mimo její kontext. Může znamenat buď návrat k již překonaným, méně dospělým či dětštějším formám chování jako jeden z obranných mechanismů, nebo řízené vzpomínání, kdy se pacient pod vedením terapeuta vrací do minulosti, vybavuje si potlačené vzpomínky a tak se vyrovnává s minulými traumaty a negativními zkušenostmi.
 Regresní analýza – v matematické statistice označuje pojem regrese soubor statistických metod (např. lineární regrese, logistická regrese), které odhadují podmíněnou střední hodnotu náhodné veličiny na základě znalosti hodnot jiných veličin.
 Mořská regrese neboli negativní eustáze je ústup moře, čili obnažování mořského dna. Opakem je transgrese.
 Regresivní levice je označení v politologii používané pro část levice, zastávající zpátečnické postoje.

Reference